Индекс цитирования

 Индекс цитирования веб-сайтов
 Индекс цитирования научных статей

Источники информации